

Geografia 
 Sturgeon – comune degli Stati Uniti in Missouri
 Sturgeon – CDP degli Stati Uniti in Pennsylvania
Sturgeon – insediamento in California, Stati Uniti

Persone 
 Fábio Sturgeon – calciatore portoghese
 Nicola Sturgeon – politica scozzese
 Rollin S. Sturgeon – regista e sceneggiatore statunitense
 Theodore Sturgeon – autore di fantascienza statunitense
 William Sturgeon – fisico ed inventore britannico

Altro 
 Classe Sturgeon – classe di sottomarini della US Navy.
 Legge di Sturgeon – aforisma di Theodore Sturgeon.